BRM se poate referi la:
 Bursa Română de Mărfuri
 British Racing Motors